Pojem letuška může znamenat:

 Letucha malajská, také letuška indická – savec z řádu poloopic
 Stevard (letecká doprava) – člen(ka) leteckého personálu (neboli správně a odborně: palubní průvodčí)
 Letuška.cz – server pro on-line rezervaci letenek a dalších cestovních služeb

film a televize
 Letuška (film) – švédský film režisérky Marie Blom z roku 2007
 Letuška 1. třídy – americký film režiséra Bruna Barreta z roku 2003
 Letuška (seriál) – americký televizní seriál z roku 2020

Externí odkazy